

Спортивна — станція Харківського метрополітену

Спортивна — станція Мінського метрополітену

Спортивна — станція Московського метрополітену
 Спортивна — станція Петербурзького метрополітену 
 Спортивна — станція Самарського метрополітену
 Спортивна — станція Новосибірського метрополітену
 Спортивна — проєктована станція наземного метрополітену Уфи